Gregor Rösler (1714-1755), eclesiàstic agustí i compositor alemany 
 Gustav Rösler (1819 - Dessau, 1882), compositor alemany dedicat especialment a la composició i a l'ensenyança 
 Jan Josef Rösler (Banská Štiavnica, 1771 - Praga, 1813), compositor, mestre de capella i pianista bohemi 
 Philipp Rösler (Sóc Trăng, Vietnam, 1973), polític alemany de l'FDP